Нурмагамбетов — казахская фамилия. Женская форма .

Известные носители 
 Нурмагамбетов, Башир Нурмагамбетович (1914—1982) — стахановец, Герой Социалистического Труда.
 Нурмагамбетов, Сагадат Кожахметович (1924—2013) — генерал, Герой Советского Союза, министр обороны Казахстана (1992—1995).
 Нурмагамбетов, Тынымбай (род. 1945) — советский и казахский писатель.

